

Geografia 
Muda - località nel comune di Tarvisio
San Cebrián de Mudá  – comune spagnolo di 197 abitanti situato nella comunità autonoma di Castiglia e León
Mudá  – comune spagnolo di 130 abitanti situato nella comunità autonoma di Castiglia e León, Montaña Palentina
Muda – frazione estone del comune di Hiiumaa 
Muda – fiume malese della regione del Kedah

Altro 
Muda – convoglio navale organizzato periodicamente dalla Repubblica di Venezia tra il XIV e il XVI secolo
Torre della Muda – antica torre di Pisa dove fu imprigionato il conte Ugolino della Gherardesca insieme ai figli e nipoti, come narrato da Dante nel XXXIII canto dell'Inferno
Muda – termine giapponese che identifica attività inutili o improduttive
MuDA – museo di arti digitali svizzero di Zurigo
 Muda o muta – cambiamento annuale delle penne degli uccelli.